Kindi – dipartimento del Burkina Faso nella Provincia di Boulkiemdé
 Kindi – circoscrizione rurale della Tanzania